Jean Bassand (1365 ca.-1445) – monaco cristiano e beato francese
Jean-Baptiste Bassand (1680-1742) – medico francese